Skok w dal mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas X Mistrzostw Europy w Helsinkach. Kwalifikacje rozegrano 10 sierpnia, a finał 11 sierpnia 1971. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Niemieckiej Republiki Demokratycznej Max Klauß. W rywalizacji wzięło udział trzydziestu zawodników z czternastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 7,70 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Skok w dal mężczyzn